Jacek Bąk (ur. 1962) – polski piłkarz, napastnik
 Jacek Bąk (ur. 1973) – polski piłkarz, obrońca